Petersbrunn ist der Name für:

Petersbrunn (Salzburg), ein 1625 erbautes Lustschloss, heute Kulturzentrum der Stadt Salzburg.
Petersbrunn (Starnberg), ein Stadtteil von Starnberg im oberbayerischen Landkreis Starnberg.